Сабуровка — название населённых пунктов в России:

 Сабуровка — село в Аннинском районе Воронежской области.
 Сабуровка — деревня в Колышлейском районе Пензенской области.
 Сабуровка — село в Саратовском районе Саратовской области.
 Сабуровка — деревня в Моршанском районе Тамбовской области.
 Сабуровка — деревня в Умётском районе Тамбовской области, упразднена в 2017 году.

См. также 
 Сабуров